Хидон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хидон, Николас (род. 1955) — английский барабанщик.
 Хидон, Хефина (1930—2013) — уэльский общественный деятель, ставшая известной в ходе забастовки британских шахтёров.